

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 57, w tym 4 podstawowe

Inne 
 Pustki – nieofic. część wsi Darzlubie  w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck
 Pustki – zespół muzyczny
 Pustki – wzgórze nad Łużną.

Zobacz też 
 Leszczydół-Pustki,
 Ostrowo-Pustki,
 Pustki Cisowskie,
 Pustki Działyńskie,
 Pustki Śmiłowskie,
 Chylońskie Pustki,
 Pierwoszyńskie Pustki,